Varga Árpád (1916–1998) emlékíró
Varga Árpád (1951–1994) helytörténész, muzeológus

Hasonló nevűek
 Varga E. Árpád (1952–2011) könyvtáros, társadalomkutató